Elemento químico, átomos categorizados pela química
 Elemento (matemática), um dos membros de um conjunto
 Os Elementos, tratado matemático de Euclides
 Elementais, seres mitológicos
 Elements (álbum de Atheist)
 Elements (álbum de Santamaria)
 Honda Element
 Element (marca), marca de roupas

Desambiguação